Este artigo lista os cartuchos de armas de fogo que tem calibres de diâmetro entre  8 milímetros (0.31 polegadas) até 8,99 mm (0.35 polegadas). Calibres nessa faixa são pouco encontrados no mercado civil recentemente.

Calibres de Pistola

Revólver

Calibres de Fuzil

Ver também
Calibres por proximidade de diâmetro em mm (polegadas):
 Família 2mm de calibres (.079+) 
 Família 3mm de calibres (.118+) 
 Família 4mm de calibres (.157+) 
 Família 5mm de calibres (.197+) 
 Família 6mm de calibres (.236+) 
 Família 7mm de calibres (.276+) 
 Família 8mm de calibres (.315+) 
 Família 9mm de calibres (.354+)
 Família 10mm de calibres (.394+) 
 Família 11mm de calibres (.433+) 
 Família 12mm de calibres (.472+) 
 Família 13mm de calibres (.511+)
 Família 20mm de calibres (.787+) 
 Família 23mm de calibres (.905+) 
 Família 25mm de calibres (.984+) 
 Família 30mm de calibres (1.181+) 
 Família 37mm de calibres (1.456+) 
 Família 40mm de calibres (1.574+) 
 Calibre
 Gáugio

Cartuchos de pistola e fuzil
Armas de fogo de 8 mm